Christian Cuxac

Lieux
Cuxac-d'Aude
Cuxac-Cabardès